Frente Islâmica de Salvação
Federação Internacional de Esqui - denominação em francês Fédération Internationale de Ski

Desambiguações de siglas